Der Name Titicaca bezeichnet:

 den zu Peru und Bolivien gehörenden Titicaca-See in den südamerikanischen Anden
 den Titicaca-Taucher, eine Vogelart
 den Titicaca-Kärpfling, eine Fischart
 den Titicaca-Riesenfrosch
 den Hauptgürtelasteroiden (1801) Titicaca
 den Titicaca (Zug), einen touristischen Eisenbahnzug der PeruRail